NCPD est un sigle formé des 4 lettres N, C, P et D. Il peut faire référence à :

, le département de police de North Charleston, aux États-Unis.